Stillman ist der Familienname folgender Personen:

 Al Stillman (1906–1979), US-amerikanischer Songwriter
 Bruce Stillman (* 1953), australischer Biologe
 Cory Stillman (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Fredrik Stillman (* 1966), schwedischer Eishockeyspieler
 James Jewett Stillman (1850–1918), US-amerikanischer Eisenbahnunternehmer und Bankier
 Joe Stillman (* 1959), US-amerikanischer Drehbuchautor

 Loren Stillman (* 1980), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marie Spartali Stillman (1844–1927), britische Muse, Modell und Malerin griechischer Herkunft
 Mimi Stillman, US-amerikanische Flötistin
 Whit Stillman (* 1952), US-amerikanischer Filmregisseur, Autor und Filmproduzent
 William James Stillman (1828–1901), US-amerikanischer Journalist, Diplomat und Autor

Siehe auch:
 Steelman